Planeta opic může znamenat:

 Planeta opic (román)
 Planeta opic – mediální franšíza založená na románu
 Planeta opic (film, 1968) – film z roku 1968, první díl této série
 Planeta opic (film, 2001) – film z roku 2001, remake filmu z roku 1968